Финале Светског првенства за жене 1995. је била фудбалска утакмица која се одиграла на стадиону Росунда у Стокхолму, Шведска, 18. јуна 1995. године. На тој утакмици су се састале репрезентације Немачке и Норвешке да би се одлучио победник ФИФА Светског првенства за жене 1995. године. Норвешка је победила са 2 : 0 головима Хеге Рисе и Маријане Петтерсен.

У финалном мечу су учествовали финалисти из 1991. године, Норвешка, која је победила претходне победнике Сједињене Државе, и Немачка, која је победила Кину у полуфиналу.

Пут до финала

Утакмица

Детаљи

Референце

Спољашње везе 

 ФИФА Светско првенство за жене у Шведској 1995 на рсссф

Светско првенство у фудбалу за жене 1995.
Фудбал у 1995.